Mužská čtyřhra bett1Hulks Championship 2020 probíhala ve druhé polovině října 2020. Do deblové soutěže tenisového turnaje v Kolíně nad Rýnem, hraného na tvrdém povrchu Lanxess Arény, nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník turnaje dodatečně zařazeného do kalendáře okruhu ve formě náhrady za zrušené události kvůli koronavirové pandemii.

Vítězem se stal nenasazený jihoafricko-japonský pár Raven Klaasen a Ben McLachlan, který ve finále po odvrácení 10 z 11 brejkbolů zdolal německé turnajové trojky Kevina Krawietze s Andreasem Miesem po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. Klaasen vybojoval sedmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro McLachlana to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (finále)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Bett1Hulks Championship
Tenis v Německu v roce 2020
ATP Tour 2020